

Codici 
 RVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rio Verde Gal.castro (Brasile)

Nomi 
 Rob Van Dam – wrestler statunitense, spesso citato con l'acronimo RVD